Bohdan Mroziewicz (1933–2019) – optoelektronik
 Krzysztof Mroziewicz (ur. 1945) – publicysta, dyplomata
 Robert Mroziewicz (1942–2008) – dyplomata